Nawrath ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Nawrath (1890–1970), deutscher Gymnasiallehrer, bremischer Beamter, Fotograf und Reiseschriftsteller
 Axel Nawrath (* 1954), deutscher Politiker (SPD)
 Bianca Nawrath (* 1997), deutsche Schauspielerin
 David Nawrath (* 1980), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Johannes Nawrath (* 1955), deutscher Maler und Grafiker
 Philipp Nawrath (* 1993), deutscher Biathlet
 Thérèse Nawrath (* 1984), deutsche Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Nawrat
 Naurath